Ikata peut désigner :
 Ikata, un bourg du Japon et la Centrale nucléaire d'Ikata ;
 Ikata, un village du Cameroun.